Сью́зен Аде́ль Гри́нфилд, баронесса Гринфилд (; ) — английская учёная, писательница и член Палаты Лордов. Она специализируется в области физиологии мозга и участвовала в исследованиях болезней Паркинсона и Альцгеймера. До 2010 года являлась директором Королевского института Великобритании.

Биография 
Сьюзен Гринфилд родилась в 1950 году в еврейской семье. Её отец был электриком, а мать — танцовщицей.

В 1998 году Гринфилд получила премию Майкла Фарадея, а в январе 2000 года получила Орден Британской империи за вклад в популяризацию науки.

Гринфилд была замужем за профессором химии Питером Эткинсом, они развелись в 2005 году.

Библиография 
 
 
 
 
 
 

 Примечания

Ссылки 
 

 Oxford home page
 Bio from the Social Issues Research Centre
 The Royal Institution
 Education Guardian biography
 Biography and Interviews
 The Wrong Chemistry
 Audio: Susan Greenfield in conversation on the BBC World Service discussion programme The Forum
 Knight Ayton Management: Professor Susan Greenfield

Женщины-учёные
Пожизненные пэры
Скептики
Исследователи болезни Паркинсона
Неврологи по алфавиту
Нейробиологи Великобритании
Преподаватели вузов Великобритании
Члены палаты лордов Великобритании
Лауреаты премии Майкла Фарадея
Президенты Классической ассоциации